Ха́рпер () — английская фамилия или имя. Слово означает музыканта, играющего на арфе (harp) или губной гармошке (mouth harp).

Персоналии 
 Харпер, Артур (1835—1897) — американский старатель; включён в зал славы старателей Аляски.
 Харпер, Брайс (род. 1992) — американский бейсболист.
 Харпер, Валери (1939—2019) — американская актриса, лауреат четырёх премий «Эмми» и «Золотого глобуса».
 Харпер, Даун (род. 1984) — американская легкоатлетка, олимпийский чемпион 2008.
 Харпер, Диллион (род. 1991) — американская порноактриса и модель ню.
 Харпер, Демонте (род. 1989) — американский баскетболист.
 Харпер, Дерек (род. 1961) — американский баскетболист.
 Харпер, Джессика (род. 1949) — американская актриса, продюсер, певица и писательница.
 Харпер, Крис (род. 1994) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Харпер, Линней (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Харпер, Лора (род. 1986) — американская баскетболистка.
 Харпер, Марк (род. 1970) — британский политик.
 Харпер, Райн (род. 1989) — американский бейсболист.
 Харпер, Рой (род. 1941) — английский рок-/фолк-певец, композитор и гитарист.
 Харпер, Рон (род. 1964) — американский баскетболист.
 Харпер, Стив (род. 1975) — футболист, выступающий на позиции вратаря.
 Харпер, Стивен (род. 1959) — премьер-министр Канады (с 2006).
 Харпер, Тед (1901—1959) — английский футболист.
 Харпер, Терри (род. 1940) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».
 Харпер, Тесс (род. 1950) — американская актриса.
 Харпер, Уильям Рейни (1856—1906) — американский лингвист, гебраист, педагог и деятель образования.
 Харпер, Уолтер (1892—1918) — первый человек, покоривший гору Маккинли, высочайшую вершину Северной Америки.
 Харпер, Ханна (род. 1982) — британская модель, порноактриса и режиссёр.
 Харпер, Хизер (1930—2019) — британская оперная певица.
 Харпер, Хилл (род. 1966) — американский театральный, телевизионный и киноактёр.
 Харпер, Шейн (род. 1993) — американский певец, актёр, танцор и автор песен.
 Харпер, Элайджа (1949—2013) — современный канадский политический деятель, по происхождению коренной индеец, вождь племени кри.
 Харпер, Элла (1870—1921) — известная под именем «девочка-верблюд» жительница Соединённых Штатов Америки.

Топоним 
 Харпер — город в Либерии.

Кинематограф 
 Харпер — голливудский фильм 1966 года, экранизация романа американского писателя Росса Макдональда «Живая мишень».